

Géographie 

La Likouala-Mossaka est un cours d'eau du Nord de la République du Congo, qui se jette dans le Congo à quelques kilomètres en amont de Mossaka.
La Likouala-aux-Herbes est un cours d'eau du Nord de la République du Congo, qui se jette dans la Sangha peu avant son confluent avec le Congo.

La Likouala est un département situé dans le nord-est de la République du Congo, dont le chef-lieu est la ville d'Impfondo.
La préfecture apostolique de la Likouala est une juridiction catholique s'étendant sur la région homonyme.

Linguistique 

Le likouala est une langue bantoue appartenant au groupe mbochi, parlée dans le Nord-Est de la République du Congo.

Voir aussi 
 Licuala